Канкрін Єгор Францович, Граф Єгор Францович Канкрін (нар. 16 (27) листопада 1774(17741127) — 9 (21) вересня 1845) — російський економіст, державний діяч і письменник німецького походження.
 Канкрін Іван Вікторович (1855 с. Веселянка, Катеринославська губернія, Російська імперія — після 1917) державний діяч Російської імперії.